Il singolare femminile del Kremlin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo che ha deciso di non difendere per giocare il BGL Luxembourg Open 2013.

Simona Halep ha sconfitto in finale Samantha Stosur per 7-61, 6-2.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Angelique Kerber (ritirata per problemi addominali)
 Roberta Vinci (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Ana Ivanović (quarti di finale)

  Simona Halep (campionessa)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Samantha Stosur (finale)
  Svetlana Kuznecova (semifinale)
  Dominika Cibulková (primo turno)

Wildcard 

  Alisa Klejbanova (quarti di finale)

  Ksenija Pervak (primo turno)

Qualificate

  Sofia Arvidsson (secondo turno)
  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

  Vesna Dolonc (secondo turno) 
<li>  Danka Kovinić (primo turno)

Lucky Loser 

  Vera Duševina (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2013
WTA Tour 2013